Соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями у мужчин на чемпионате мира 2013 года прошли 12 и 15 августа.

Рекорды 
Рекорды до начала чемпионата мира.

Забеги

Финал

Старт финального забега был дан в 20:20.

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013